Papa Benedetto I
 Papa Benedetto II
 Papa Benedetto III
 Papa Benedetto IV
 Papa Benedetto V
 Papa Benedetto VI
 Papa Benedetto VII
 Papa Benedetto VIII
 Papa Benedetto IX
 Antipapa Benedetto X
 Papa Benedetto XI
 Papa Benedetto XII
 Papa Benedetto XIII
 Papa Benedetto XIV
 Papa Benedetto XV
 Papa Benedetto XVI